Palomera ist
 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Cuenza, siehe Palomera (Cuenza)
 eine Insel im Fluss Paraná, Provinz Corrientes, Argentinien, siehe Palomera (Insel)
 der Nachname der mexikanischen Sängerin Lupita Palomera